Family Tree (albero genealogico in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Family Tree – film del 1999 diretto da Duane Clark
Family Tree – film del 2003 diretto da Vicky Jenson

Musica 
Family Tree Music – etichetta discografica
 Family Tree – traccia dell'album Youthanasia dei Megadeth del 1994
 Family Tree – traccia dell'album H2O degli H2O del 1996
Family Tree – album di Darrell Scott del 1999
 Family Tree – traccia dell'album The Rose that Grew from Concrete di Tupac Shakur del 2000
 Family Tree – traccia dell'album Natural Timbre di Steve Howe del 2001
Family Tree – album di Björk del 2002
Family Tree – album di Nick Drake del 2007
Family Tree – album dei N.W.A del 2008
Family Tree – album di membri dei Guns N' Roses ed altri artisti del 2010
Family Tree – album dei Black Stone Cherry del 2018
Family Tree – album di Oh Land del 2019

Televisione 
Family Tree – serie televisiva prodotta dal 2013
 L'albero genealogico (Family Tree) – episodio della decima stagione di Beverly Hills 90210
 L'albero genealogico (Family Tree) – episodio della prima stagione di Highlander